Sportschoen, of sneaker, een schoen die speciaal is gemaakt om te dragen tijdens sportactiviteiten
Sneakers (film), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1992, geregisseerd door Phil Alden Robinson